Black Panther (in inglese "Pantera Nera") può riferirsi a:

 Pantera Nera (Black Panther) – personaggio della Marvel Comics
 Black Panther – film del 2018 diretto da Ryan Coogler
 Black Panther: The Album – colonna sonora del film
 Black Panther – serie animata statunitense del 2010

Pagine correlate
Pantera nera (disambigua)
Black Panthers (disambigua)